Situ Tjibeureum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Situ Cibeureum (sjö i Indonesien, lat -7,39, long 108,24), Jawa Barat, 
 Situ Cibereum, sjö, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar